Cotorra, nome popolare del pappagallo caraibico Amazona leucocephala
Cotorra, comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba